

Демографски показатели

Раждаемост 
Дял на живородените в държавите от Азия, след 2000 година (средно на 1000 души):

1Частично в Европа,
2Частично в Африка

Изводи 
 Афганистан е държавата, която стои начело и в края на класациите сред държавите от Азия – с най-младо население (средна възраст 17,6 г.), с най-висока раждаемост (46,21 ‰), с най-висока смъртност (19,96 ‰), с най-голям среден брой раждания на жена във фертилна възраст (6,64) и с най-ниска средна продължителност на живота (43,77 г.)
 Япония е държавата с най-възрастно население (средна възраст 43,5 г.), с най-ниска раждаемост (8,1 ‰) и с най-голяма средна продължителност на живота (82,02 г.)
 Най-ниска смъртност е отчетена за Обединени арабски емирства (2,16 ‰), а най-малък среден брой раждания на жена във фертилна възраст – за Сингапур (1,07).

Вижте също 
Демографски показатели на държавите по континенти:
 Европа
 Африка
 Северна Америка и Карибски басейн
 Централна и Южна Америка
 Австралия и Океания

Източници 
 CIA – World Fact Book 

Демографски сравнения на страните